Ellerman kan som auktorsförkortning betyda:

 John Ellerman
 John Ellerman

Robotskapade auktorsförkortningar